A Copa do Brasil de 1998 foi a 10ª edição dessa competição brasileira de futebol organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Palmeiras foi o campeão deste campeonato, depois de vencer o Cruzeiro na última partida da final, por 2 a 0, com gols de Paulo Nunes e Oséas. O título inédito levou a equipe paulista para a Copa Libertadores da América de 1999 como uma das representantes brasileiras.

Participantes

Regulamento 
Na Fase Preliminar e na Primeira Fase, caso a equipe visitante vencesse o primeiro jogo por dois ou mais gols de diferença estaria classificada para a fase seguinte sem necessidade da realização da partida de volta.

Nas fases posteriores, os critérios de desempate eram:
 1 - Maior saldo de gols após as duas partidas;
 2 - Maior número de gols marcados no campo do adversário;
 3 - Cobrança de pênaltis.

Fase Preliminar

|}

Confrontos
Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto.

Final

Ida

Volta

Premiação

Ligações externas 
 Bola n@ Área - Copa do Brasil de 1998

1998
Futebol de 1998 no Brasil